Gunung Tua Jae (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Gunung Tua Jae (Panyabungan), een plaats in Indonesië